C66 ou C-66 peut faire référence à :

 Route catalane C-66, une route de catalogne, en Espagne ;
 Tumeur maligne de l'uretère, d'après la classification internationale des maladies ;
 L'amas globulaire NGC 5694 dans la constellation de l'Hydre, noté C66 au Catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres